Maini ima više značenja:
 Maini, Cuneo
 Maini, Vicenza